Neminidae é uma família pertencente à ordem Diptera.

Géneros:

 Nemo McAlpine, 1983
 Nemula Freidberg, 1994
 Ningulus McAlpine, 1983

Moscas